Amwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire, w dystrykcie St Albans
 Great Amwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire, w dystrykcie East Hertfordshire
 Little Amwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire, w dystrykcie East Hertfordshire